Sealed Lips – cortometraggio muto del 1912 prodotto dalla Solax Film Company
Sealed Lips – film muto del 1915 diretto da John Ince
Sealed Lips – film muto del 1925 diretto da Antonio Gaudio
Sealed Lips – cortometraggio del 1931
Dopo quella notte (Sealed Lips) – film del 1933 diretto da George Archainbaud
Sealed Lips – film del 1942